Kragh ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Kragh (1911–1984), deutscher Garten- und Landschaftsgestalter
 Helge Kragh (* 1944), dänischer Wissenschaftshistoriker
 Martin Kragh (* 1988), dänischer Badmintonspieler
 Peder Kragh (1794–1883), dänischer Missionar in Grönland und Pastor
 Søren Kragh Andersen (* 1994), dänischer Radrennfahrer
 Søren Kragh-Jacobsen (* 1947), dänischer Regisseur, Musiker, Drehbuchautor, Produzent und Moderator

Siehe auch:

 Krag
 Kraag